Miejscowości w USA:
 Redmond – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Deschutes
 Redmond – miejscowość w stanie Utah, w hrabstwie Sevier
 Redmond (siedziba Microsoftu i Nintendo) – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie King 
Gminy w USA:
 Redmond (ang. Redmond Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Mountrail